Клима () — австрийская и чешская фамилия. Известные носители:

 Клима, Виктор (род. 1947) — австрийский государственный и политический деятель.
 Клима, Иван (род. 1931) — чешский писатель и драматург.
 Клима, Ладислав (1878—1928) — чешский писатель, поэт и философ.
 Клима, Лукаш (род. 1991) — чешский кёрлингист.

Другое
 Клима (Скопелос) () — село в Греции, на Скопелосе.